A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi 800 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 22-én és 25-én rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A győztes David Rudisha lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Elődöntők
 Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság